Мёртвая зона — многозначный термин

В науке, технике, военном деле 
 Мёртвая зона в ультразвуковой дефектоскопии — неконтролируемая зона, прилегающая к поверхности ввода и (или) донной поверхности. Количественно — минимальное расстояние от поверхности ввода до дефекта, надёжно выявляемого при контроле.
 Мёртвая зона в радиотехнике — область пространства, находящаяся в зоне распространения радиоволн, где их приём невозможен или сильно затруднён по причине местных условий: затенение непрозрачными объектами: горы, здания, сооружения (наблюдается на ультракоротких волнах) или замираниями (на коротких волнах).
 Мёртвая зона в джойстиках — зона на краю или в центре хода ручки, в которой значение, выдаваемое джойстиком, постоянно.
 Мёртвая зона — заброшенная индустриальная или военная территория.
 Мёртвая зона — синоним запретная зона.

В литературе 
 «Мёртвая зона» — фантастический роман Стивена Кинга 1979 года.

В кино 
 «Мёртвая зона» — художественный фильм Дэвида Кроненберга 1983 года по одноимённому роману Стивена Кинга.
 «Мёртвая зона» — сериал (2002—2007) по мотивам одноимённого произведения Стивена Кинга.

В музыке 
 «Мёртвая зона» — песня группы Ария, альбом «Герой асфальта» 1987 года выпуска.

См. также 
 Мёртвое пространство
 Слепая зона